Matta (rivier), rivier in Rusland
Matta (Suriname), plaats in Suriname
Matta (geslacht), geslacht van spinnen uit de familie Tetrablemmidae